Села:
 Лісківщина — Сумська область, Роменський район
 Лісківщина — Чернігівська область, Семенівський район